Hanns Eisler, een Duitse en Oostenrijkse componist.
Eisler (motorfiets), een Tsjechisch merk van motorfietsen en landbouwmachines.